CPV je kratica, ki lahko pomeni:

 Cape Verde (Zelenortski otoki), tričrkovna ISO 3166 kratica države
 klasifikacija CPV (Common Procurement Vocabulary), enoten sistem razvrščanja za javna naročila
 Koncentrirana fotovoltaika - concentrated photovoltaics